Calacogloea är ett släkte av svampar. Calacogloea ingår i riket svampar.

Källor

Svampar
Calacogloea